Моско́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названа в честь Москвы.

Белоруссия 
 Московская улица — улица в Бобруйске.
 Московская улица — улица в Бресте.
 Московская улица — улица в Гомеле.
 Московская улица — улица в Минске.

Киргизия 
 Московская улица — улица в Бишкеке.

Латвия 
()
 Улица Маскавас — улица в Вентспилсе.
 Улица Маскавас — улица в Мадоне.
 Улица Маскавас — улица в Резекне.
 Улица Маскавас — улица в Риге.
 Улица Маскавас — улица в Саласпилсе.

Россия 
 Московская улица — улица в Апатитах.
 Московская улица — улица в Арзамасе.
 Московская улица — улица в Астрахани.
 Московская улица — улица в Балабанове.
 Московская улица — прежнее название части современной улицы Калинина в Брянске.
 В Великом Новгороде:
 Большая Московская улица;
 Московская улица.
 Московская улица — улица в Великом Устюге.
 Московская улица — улица в Вичуге.
 Московская улица — улица во Владикавказе.
 Большая Московская улица — улица во Владимире.
 Московская улица — улица в Волгограде.
 Московская улица — улица в Вологде. 
 Московская улица — улица в Данкове.
 Московская улица — улица в Дмитрове.
 Московская улица — улица в Долгопрудном.
 Московская улица — улица в Звенигороде.
 Московская улица — улица в Евпатории.
 Московская улица — улица в Екатеринбурге.
 В Иванове:
 Московская улица.
 Малая Московская улица.
 Московская улица — улица в Ижевске.
 Московская улица — улица в Казани.
 Московская улица — улица в Калуге.
 Московская улица — улица в Кирове.
 Московская улица — улица в Коломне.
  — улица в Красном Сулине.
 Московская улица — улица в Липецке.
 Московская улица — улица в Луге.
 Московская улица — улица в Люберцах.
 Московская улица — улица в Малоярославце.
 В Москве:
 В Западном административном округе
 Московская улица * (Солнцево) *
 Московская улица * (Толстопальцево) *
 В Новомосковском административном округе:
 Московская улица * (Девятское) *
 Московская улица * (Картмазово) *
 Московская улица * (Кокошкино) *
 Московская улица * (Московский) *
 Московская улица * (Пенино) *
 Московская улица * (Саларьево) *
 Московская улица * (Щербинка) *
 Московская улица (Язово) *
 В Троицком административном округе:
 Московская улица * (Белоусово) *
 Московская улица * (Зверево) *
 Московская улица — прежнее название части современной улицы Борисовские Пруды.
 Московская улица — улица в Немчиновке.
 Московская улица — улица в Новомосковске.
 Московская улица — улица в Новороссийске.
 Московская улица — улица в Новосибирске.
 Московская улица — улица в Новочеркасске.
 Московская улица – улица в Норильске.
 Московская улица — улица в Орле.
 Московская улица — улица в Орске.
 Московская улица — улица в Пензе.
 Московская улица — улица в Петрозаводске.
 Московская улица — улица в Пятигорске.
 Московская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Московская улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Московская улица — улица в историческом районе Горелово;
 Московская улица — улица в Колпине;
 Московская улица — улица в Пушкине;
 Большая Московская улица;
 Малая Московская улица;
 название улицы Крупской до 1964 года;
 название улицы Крамского до 1941 года, вошедшей в конце 1950-х в застройку улицы Савушкина и Дибуновской улицы.
 название Лиговского проспекта до 1822 года.
 Московская улица — улица в Саранске.
 Московская улица — улица в Саратове.
 В Серпухове:
 1-я Московская улица.
 2-я Московская улица.
 Московская улица — улица в Симферополе.
 Московская улица — улица в Сочи.
 Московская улица — улица в Супоневе.
 Московская улица — улица в Тамбове.
 Московская улица — улица в Твери.
 Московская улица — улица в Хабаровске.
 Московская улица — улица в Химках.
 Московская улица — улица в Чехове.
 Московская улица — улица в Юрге.
 Московская улица — улица в Ялте.
 Большая Московская улица — старое название Московского проспекта в Ярославле.
 Малая Московская улица — улица в Ярославле.
 Московская улица — название части улицы Степана Разина в Томске до 18 апреля 1949 года.

Словакия 
 Московская улица — улица в Банска-Бистрице.
 Московская улица — улица в Братиславе.

США 
 Moscow street — улица в Сан-Франциско (Калифорния).
 Moscow street — улица в Куинси (Массачусетс).

Украина 
 Московская улица — улица в Виннице.
 Московская улица — улица в Киеве.
 Московская улица — бывшее название улицы Григория Гуляницкого в Киеве.
 Московская улица — улица в Константиновке.
 Московская улица — улица в Краматорске.
 Московская улица — улица в Кременчуге.
 Московская улица — улица в Лисичанске.
 Московская улица — улица в Луцке.
 Московская улица — улица в Николаеве.
 Московская улица — улица в Одессе.
 Московская улица — часть проспекта Героев Харькова в Харькове.
 Московская улица — улица в Черновцах.

Франция 
 Rue de Moscou — улица в Париже.

Черногория 
 Московская улица (Москавска) — улица в Подгорице.

См. также 
 Московская площадь
 Московское шоссе
 Московский переулок
 Московский проспект
 Московский тракт
 Московский мост
 Сортировочная-Московская улица
 Маломосковская улица
 Мало-Московская улица

Улицы, названные в честь городов